Jud (nome)
Jud Tylor
Jud (Dacota do Norte)

Ver também
 JUD
 Judd
 Judah

Desambiguação